Шазеј може да се односи на:

 Шазеј (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шазеј (Нијевр), насељено место у Француској, у департману Нијевр
 Шазеј д'Азерг, насељено место у Француској, у департману Рона